У́лица Ми́нина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Минина — улица в Красноярске.
 Улица Минина — улица в Липецке.
 Улица Минина — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Кузьмы Минина — улица в Новосибирске.
 Улица Минина — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Минина — улица во Владимире.
 В Томске:
 Улица Минина;
 Переулок Минина.
 Улица Минина и Пожарского (гор.посёлок Аникино-Лесопитомник)
 Улица Минина — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Минина — улица в Киеве.
 Улица Минина — улица в Харькове.

Белоруссия 
 Улица Минина — улица в Минске.